Perazzeta ima više značenja:
 Perazzeta, Benevento
 Perazzeta, Grosseto
 Perazzeta, Roma